Фахардо:

 Фахардо — город и муниципалитет на Пуэрто-Рико.
 Фахардо, Кевин (род. 1989) — коста-риканский футболист.
 Фахардо, Мануэль (1930—1960) — кубинский врач и военный, сподвижник Фиделя Кастро.
 Фахардо, Педро (1602—1647) — гранд, V маркиз де лос Велес, коннетабль.
 Фахардо, Херони (род. 1985) — испанский мототриалист.
 Фахардо, Хосе (род. 1993) — панамский футболист.
 Фахардо Посада, Луис (род. 1963) — колумбийский футболист.
 Кастильо-и-Фахардо, Франсиско дель (1642—1716) — испанский военный, генерал.